Dirka po Španiji (), je cestna kolesarska dirka, ki od leta 1935 vsakoletno poteka v treh tednih v avgustu in septembru. Po prestižu se uvršča ob bok dirk Tour de France in Giro d'Italia, s katerima predstavljajo Grand Tour.

Najuspešnejši kolesar dirke je Roberto Heras s štirimi skupnimi zmagami. Primož Roglič je leta 2019 dosegel prvo slovensko zmago na tritedenskih dirkah. Z zmagama tudi v letih 2020 in 2021 je postal tretji kolesar s tremi zaporednimi zmagami v zgodovini dirke.

Zmagovalci po letih

Sklici

Glej tudi

 
 Dirka po Španiji na MMC-RTV SLO

Kolesarska tekmovanja

Športne prireditve v Španiji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1935